HGW steht für:
 Hauptvermittlungsstellen-Gruppenwähler, ein Element in der EMD-Vermittlungstechnik, siehe Edelmetallkontakt-Motor-Drehwähler #Einsatz im Fernverkehr
 Hamburger Gaswerke (1891–2003), übernommen von E.ON Hanse und nach einem Bürgerentscheid von 2013 von der Stadt Hamburg (2018) zurück gekauft und nun Gasnetz Hamburg genannt.
 Reichswerke Hermann Göring
 Handballverein Grün-Weiß Hofweier
 Herzlichen Glückwunsch, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #H
 Höchster Grundwasserstand
 Kfz-Kennzeichen der Hansestadt Greifswald im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 gängiges Akronym für den Springreiter Hans Günter Winkler
 Hanna Gronkiewicz-Waltz – Stadtpräsidentin von Warschau von 2006 bis 2018

hgw steht für:
 Haigwai (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung